Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 w Londynie rozgrywane było w dniach 8 sierpnia - 11 sierpnia. Zawody rozgrywano w hali ExCeL. 

W zawodach brało udział 128 zawodników i zawodniczek rywalizujących w 8 konkurencjach. W każdej konkurencji startowało po 16 zawodników i zawodniczek. Każdy kraj mógł maksymalnie wystawić 2 zawodników i 2 zawodniczki.

Kwalifikacje

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Taekwondo na stronie igrzysk